Renhe bezeichnet:

 Renhe (仁和区), Stadtbezirk von Panzhihua in der chinesischen Provinz Sichuan
 Renhe (Baiyun) (人和镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Baiyun in der chinesischen Provinz Guangdong
 Renhe (Huangchuan) (仁和镇), Großgemeinde im Kreis Huangchuan in der chinesischen Provinz Henan
 Renhe (Maguan) (仁和镇), Großgemeinde im Kreis Maguan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Renhe (Minquan) (人和镇), Großgemeinde im Kreis Minquan in der chinesischen Provinz Henan
 Renhe (Ningyuan) (仁和镇), Großgemeinde im Kreis Ningyuan in der chinesischen Provinz Hunan
 Renhe (Renhe) (仁和镇), Großgemeinde im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Sichuan
 Renhe (Rongcheng) (人和镇), Großgemeinde der Stadt Rongcheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Renhe (Shehong) (仁和镇), Großgemeinde im Kreis Shehong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Renhe (Shidian) (仁和镇), Großgemeinde im Kreis Shidian in der chinesischen Provinz Yunnan
 Renhe (Tianchang) (仁和镇), Großgemeinde der Stadt Tianchang in der chinesischen Provinz Anhui
 Renhe (Xiajiang) (仁和镇), Großgemeinde im Kreis Xiajiang in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Renhe (Xichong) (仁和镇), Großgemeinde im Kreis Xichong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Renhe (Yongsheng) (仁和镇), Großgemeinde im Kreis Yongsheng in der chinesischen Provinz Yunnan
 Renhe (Zitong) (仁和镇), Großgemeinde im Kreis Zitong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Renhe (Anyue) (人和乡), Gemeinde im Kreis Anyue in der chinesischen Provinz Sichuan
 Renhe (Dazhu) (人和乡), Gemeinde im Kreis Dazhu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Renhe (Jiang’an) (仁和乡), Gemeinde im Kreis Jiang’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Renhe (Nanjiang) (仁和乡), Gemeinde im Kreis Nanjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Renhe (Qingbaijiang) (人和乡), Gemeinde im Stadtbezirk Qingbaijiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Renhe (Xiping) (人和乡), Gemeinde im Kreis Xiping in der chinesischen Provinz Henan
 Renhe (Yushui) (人和乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yushui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Renhe (Qianxi) (仁和彝族苗族乡), Nationalitätengemeinde der Yi und Miao im Kreis Qianxi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Renhe (Chuanhui) (人和街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chuanhui in der chinesischen Provinz Henan
 Renhe (Gaotang) (人和街道), Straßenviertel im Kreis Gaotang in der chinesischen Provinz Shandong
 Renhe (Yubei) (人和街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yubei der chinesischen Stadt Chongqing
 Renhe (Yuhang) (仁和街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuhang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Renhe (Yunyang) (人和街道), Straßenviertel im Kreis Yunyang der chinesischen Stadt Chongqing